«Нулевой километр» — фильм Павла Санаева, который вышел на экраны кинотеатров 25 октября 2007.

Сюжет 
Константин и Олег приезжают в Москву из провинции. Костя надеется стать профессиональным клипмейкером. Олег — обрести «статус» и осесть в столице. Они становятся друзьями, однако, во всем поддерживая друг друга, каждый идёт своей дорогой.

Случай сводит их с предпринимателем Шепиловым. Он сразу обращает внимание на талант Олега уговаривать людей делать то, что им не нравится. Шепилов предлагает ему работу в риэлтерской компании. Дело осложняется тем, что Костя влюбляется в балерину Алину, бывшую невесту Шепилова, которую тот надеется вернуть.

Шепилов отменяет выступление Алины, которое должно стать определяющим в её карьере. Но Костя снимает видеоклип Алины, который та отправляет в Лондон, и в скором времени ей предлагают подписать контракт.

Однако теперь Алина стоит перед выбором: любовь или карьера. Ведь одно из условий контракта — разорвать отношения с Костей. Косте также приходится выбирать — уехать с Алиной или принять предложение известного продюсера и осуществить свою мечту. Олег должен решить, что для него важнее — дружба или «статус».

Олегу становится известно, что то дело, из-за которого он отвернулся от друга, буквально замешано на крови… Олег в опасности, единственный человек, который может помочь ему — Костя. Но Костя, также как и Алина, — потенциальный свидетель в деле Шепилова, и за ними уже началась охота. Теперь Костя должен спасти не только себя и свою любимую девушку, но и друга, который его предал. Он имитирует гибель Олега, Шепилов узнаёт о смерти и прекращает его поиски. Олег же уезжает на родину. Алина решается и остаётся с Костей, не подписав контракт.

В ролях

Награды 
В 2008 году Александр Лымарёв получил приз «Золотая Звезда» общественного жюри XVI кинофестиваля «Созвездие» гильдии актёров России в номинации «За лучшую мужскую роль» за роль Кости.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .
 .
Рецензии
 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2007 года
Фильмы о Москве